Альпенс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 13,8 км². Население — 303 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Alpens
 Información de la Generalitat de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Información de la diputación de Barcelona

Муниципалитеты Барселоны